Энви́е (, ) — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Кунео.

Население составляет 2016 человек (2008 г.), плотность населения составляет 81 чел./км². Занимает площадь 25 км². Почтовый индекс — 12030. Телефонный код — 0175.

Покровителем населённого пункта считается святой папа Марцеллин, празднование 26 апреля.

Демография 
Динамика населения:

Города-побратимы 
  Мария Сусана, Аргентина (1999)

Администрация коммуны 
 Официальный сайт:

Ссылки 

 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики